Victor Stancescu, né le  à Bucarest (Roumanie), est un joueur professionnel helvético-roumain de hockey sur glace qui évoluait en tant qu'ailier droit.

Carrière en club 

Après avoir découvert le hockey dans un petit club zurichois, le , Victor Stancescu rejoint le mouvement junior de Zoug, puis celui du ZSC Lions. En 1999, il part pour jouer avec les juniors élites des Kloten Flyers.

C'est avec le club de la banlieue zurichoise qu'il fait ses premiers pas en LNA lors de la saison 2001-2002. Il marque son premier but avec les Aviateurs lors de la saison suivante.

Il fait ensuite peu à peu sa place dans l'effectif, avant de devenir un titulaire indiscutable. Il est même promu capitaine de son équipe dès la saison 2010-2011.

Il met un terme à sa carrière au début de la saison 2015-2016 en raison de problèmes récurrents à la hanche.

Carrière internationale 
Bien que né en Roumanie, Victor Stancescu porte les couleurs helvétiques sur le plan international.

Il a représenté la Suisse à plusieurs reprises lors de championnats du monde juniors. Il a participé à ses premiers championnats du monde senior en 2011.

Trophées et honneurs personnels 
 Vice-champion de Suisse avec les Kloten Flyers en 2009, en 2011 et en 2014
 Finaliste de la Coupe de Suisse en 2015
 Capitaine des Kloten Flyers entre  et

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2001-2002|| Kloten Flyers || LNA
| 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || - 
|-
| 2002-2003 || Kloten Flyers || LNA
| 13 || 1 || 1 || 2 || 2 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|- 
|2003-2004 || Kloten Flyers || LNA
| 17 || 0 || 1 || 1 || 2 || 8 || 1 || 3 || 4 || 2
|-
|2003-2004|| GCK Lions || LNB
| 2 || 0 || 1 || 1 || 0 || - || - || - || - || - 
|-
|2004-2005 || Kloten Flyers || LNA
| 41 || 2 || 1 || 3 || 18 || 5 || 1 || 1 || 2 || 2
|-
|2005-2006 || Kloten Flyers || LNA
| 43 || 4 || 9 || 13 || 59 || 11 || 1 || 0 || 1 ||  6
|-
|2006-2007 || Kloten Flyers || LNA
| 12 || 0 || 4 || 4 || 18 || 6 || 1 || 0 || 1 || 4
|-
|2007-2008 || Kloten Flyers || LNA
| 49 || 10 || 13 || 23 || 83 || 5 || 2 || 0 || 2 || 2
|-
|2008-2009 || Kloten Flyers || LNA
| 46 || 7 || 12 || 19 || 34 || 11 || 4 || 2 || 6 || 6
|-
|2009-2010 || Kloten Flyers || LNA
| 48 || 19 || 7 || 26 || 42 || 10 || 4 || 1 || 5 || 18
|-
|2010-2011 || Kloten Flyers || LNA
| 41 || 10 || 13 || 23 || 58 || 17 || 6 || 2 || 8 || 28
|-
|2011-2012 || Kloten Flyers || LNA
| 48 || 20 || 16 || 36 || 89 || 5 || 3 || 2 || 5 || 12
|-
|2011-2012 || Kloten Flyers || LNA
| 48 || 20 || 16 || 36 || 89 || 5 || 3 || 2 || 5 || 12
|-
|2012-2013 || Kloten Flyers || LNA
| 43 || 13 || 17 || 30 || 126 || 5 || 2 || 3 || 5 || 0
|-
|2013-2014 || Kloten Flyers || LNA
| 47 || 12 || 10 || 22 || 71 || 16 || 4 || 2 || 6 || 14
|-
|2014-2015 || Kloten Flyers || LNA
| 39 || 2 || 6 || 8 || 34 || 6 || 2 || 2 || 4 || 4
|-
|2015-2016 || Kloten Flyers || LNA
| 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || - 

|490||100||109||209||636||95||29||14||43||94

|2002|| Suisse -18 ans||Championnat du monde -18 ans
|8||0||3||3||2||-1||
|-
|2003|| Suisse -20 ans||Championnat du monde junior
|6||0||1||1||2||0||
|- 
|2003|| Suisse -18||Championnat du monde -18 ans 
|6||0||0||0||12||-3||
|- 
|2004|| Suisse -20 ans||Championnat du monde junior
|6||2||1||3||2||+5||
|- 
|2005|| Suisse -20 ans||Championnat du monde junior
|6||5||2||7||10||+4||
|-
|2011||||Championnat du monde
|5||0||1||1||2||0||
|-
|2011||Kloten Flyers||Coupe Spengler||3||2||0||2||8|| ||Quart-de-finaliste
|-
|2014-2015||Kloten Flyers||Ligue des champions||6||0||0||0||31|| || du Groupe I
|-
|2014-2015||Kloten Flyers||Coupe de Suisse||4||0||1||1||2|| ||Finaliste
|- 
|2015|| Suisse||Championnat du monde
|7||0||0||0||4||-2||

Vie extra-sportive 
Depuis 2005, Victor Stancescu étudie le droit à l'université de Zurich.

Notes et références

Notes

Références 
 

Naissance en mars 1985
Naissance à Bucarest
Joueur roumain de hockey sur glace
Joueur international suisse de hockey sur glace
Joueur du EHC Kloten
Joueur du GCK Lions
Sportif zurichois
Étudiant de l'université de Zurich
Attaquant de hockey sur glace